Bezirk Freistadt (pol. powiat Freistadt) – powiat w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria
 Politischer Bezirk Freistadt – dawny powiat Cesarstwa Austrii

Zobacz też 
 Freistadt